Lidholm är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Lidholm (1985–2016), svensk skådespelare och musiker
 David Lidholm (född 1982), svensk fotbollsspelare
 Hildemar Lidholm (1834–1904), svensk jordbrukare och mejeriidkare
 Ingvar Lidholm (1921–2017), svensk tonsättare

Svenska efternamn